Ian McDonald (muzyk) – były muzyk grupy King Crimson
 Ian McDonald (pisarz) – brytyjski pisarz s-f